Indigo kan syfta på:

 Indigo (färg) – en blå färg, med dragning åt violett. 
 Indigo (färgämne) – ett färgämne.
 Indigosläktet – ett växtsläkte i familjen ärtväxter
 Indigo (växt) – en växtart i indigosläktet
 Indigo (teleoperatör) – en tadzjikisk teleoperatör som grundades i maj 2002
 Indigo (skiva av Adolphson-Falk) – en skiva av Adolphson och Falk.
 Indigo – webbservicesystemet i operativsystemet Windows Vista, se Windows Communication Foundation
 Eclipse Indigo – en utvecklingsmiljö/programvara (IDE)
 Indigo 3000 – en sportbil tillverkad av Jösse Car AB
 Indigo Prophecy – den amerikanska titeln på spelet Fahrenheit (spel).
 Indigo (Maja Keuc album) – ett musikalbum från 2011 av Maja Keuc.
 Indigo (Chris Brown album) – ett musikalbum från 2019 av Chris Brown
 Indigo Girls – en amerikansk folkrock- eller singer-songwriter-duo
 Indigo, Australien – ett administrativt område i Victoria

Se även
 Indigo Creek – flera platser